Maubec kan syfta på:
 Maubec, Isère
 Maubec, Tarn-et-Garonne
 Maubec, Vaucluse